Европско првенство у одбојци за жене 2011. је било 27. Европско првенство организова од стране ЦЕВ-а. Првенство је одржано у Италији и Србији од 23. септембра до 2. октобра 2011. године. Титулу је први пут у историји освојила репрезентација Србије. Тиме су обједињене титуле на европским првенствима у обе конкуренције, јер су одбојкаши Србије такође европски прваци.

Градови домаћини

Квалификације 
 Домаћини:
 
 
 Директно се квалификовали на основу пласмана са Европског првенства у одбојци за жене 2009.:
 
 
 
 
 
 Екипе које су пласман на првенство избориле кроз квалификације:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Жреб 

 Први круг 
 Победници група ће се директно пласирати у чевртфинале, а другопласирани и трећепласирани ће играти осмину финала.
 По правилима ФИВБ утакмице завршене резултатом 3:0 или 3:1 доносе 3 бода победнику и 0 бодова ппораженом. У случају резултата 3:2 победник добија 2 бода, а поражени 1 бод.
 Група А - Београд 

 Група Б - Монца 

 Група Ц - Зрењанин 

 Група Д - Бусто Арзицио 

 Елиминациона фаза 

 Осмина финала 

 Четвртфинале 

 Полуфинале 

 Утакмица за 3. место 

 Финале 

 Коначан пласман 

 Награде 
 Најкориснији играч:   Јована Бракочевић

 Најбољи поентер:   Неслихан Дарнел

 Најбољи нападач:   Маргарета Кожух

 Најбољи блокер:   Кристијане Фирст

 Најбољи сервер:   Бахар Токсој

 Најбољи техничар:   Маја Огњеновић

 Најбољи примач:   Ангелина Грин

 Најбољи либеро: '''  Сузана Ћебић

 Србија и Немачка су се пласирале на Светски куп 2011. Такође, првих шест екипа се директно пласирало на следеће европско првенство.

Састав победничких екипа

Види још 
 Европско првенство у одбојци 2011.

Спољашње везе 

 Резултати и статистика

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Италији
Одбојка у Србији
Одбојка у 2011.
Одбојка у Београду
Међународна спортска такмичења у Београду